Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 2008 года прошли с 9 по 19 августа во Дворце спорта Пекинского авиационно-космического университета. Было разыграно 15 комплектов наград (8 среди мужчин и 7 среди женщин).

В большинстве весовых категорий (у женщин — во всех) целый ряд призёров был дисквалифицирован в течение 2016 года в результате перепроверки допинг-проб. По количеству дисквалифицированных призёров соревнования по тяжёлой атлетике в Пекине почти не имеют аналогов в олимпийской истории. Кроме призёров был дисквалифицирован целый ряд других спортсменов.

В результате дисквалификаций в женской категории свыше 75 кг серебро перешло к Эле Опелоге, это первая в истории медаль Самоа на Олимпийских играх.

Медали

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Дисквалификации призёров за применение допинга

Мужчины 
 до 69 кг. Тигран Мартиросян (Армения) в 2016 году лишён бронзовой медали
 до 85 кг.  Андрей Рыбаков (Белоруссия) в 2016 году лишён серебряной медали. Владимир Седов (Казахстан), занявший 4-е место и претендовавший на бронзу в результате дисквалификации Рыбакова, также был дисквалифицирован в 2016 году.
 до 94 кг. Илья Ильин (Казахстан) в 2016 году лишён золотой медали. Хаджимурат Аккаев (Россия) в 2016 году лишён бронзовой медали  
 до 105 кг. Дмитрий Лапиков (Россия) в 2016 году лишён бронзовой медали

Женщины 
 до 48 кг. Чэнь Сеся (Китай) в 2017 году лишена золотой медали. Сибель Озкан (Турция) в 2016 году лишена серебряной медали.
 до 53 кг. Анастасия Новикова (Белоруссия) в 2016 году лишена бронзовой медали.
 до 58 кг. Марина Шаинова (Россия) в 2016 году лишена серебряной медали
 до 63 кг. Ирина Некрасова (Казахстан) в 2016 году лишена серебряной медали
 до 69 кг. Лю Чуньхун (Китай) в 2017 году лишена золотой медали. Наталья Давыдова (Украина) в 2016 году лишена бронзовой медали.
 до 75 кг. Цао Лэй (Китай) в 2017 году лишена золотой медали. Надежда Евстюхина (Россия) в 2016 году лишена бронзовой медали
 свыше 75 кг. Ольга Коробка в 2016 году лишена серебряной медали. Мария Грабовецкая (Казахстан) в 2016 году лишена бронзовой медали.

Общая информация по дисквалификациям 
18 июня 2016 года Международная федерация тяжёлой атлетики опубликовала список 7 спортсменов, в допинг-пробах которых с Олимпийских игр 2008 года после перепроверки был обнаружен допинг. В список вошли: Рипсиме Хуршудян (Армения), Александр Дудогло (Молдавия), Надежда Евстюхина (Россия), Нурджан Тайлан (Турция), Марина Шаинова (Россия), Интигам Заиров (Азербайджан), Илья Ильин (Казахстан). Все спортсмены временно отстранены от соревнований. 9 августа 2016 года решением Международного олимпийского комитета результаты Нурджан Тайлан и Рипсиме Хуршудян на Олимпийских играх 2008 были аннулированы.

7 июля 2016 года Международная федерация тяжёлой атлетики дополнила список спортсменов, имеющих положительные допинг-пробы с Олимпийских игр 2008: Тигран Мартиросян (Армения), Сардар Гасанов (Азербайджан), Сибель Озкан (Турция). 22 июля 2016 года решением Международного олимпийского комитета Сибель Озкан была лишена серебряной медали в категории до 48 кг.

24 августа 2016 года Международная федерация тяжёлой атлетики опубликовала ещё один список из 15 спортсменов, в допинг-пробах которых с Олимпийских игр 2008 года после перепроверки был обнаружен допинг. В список вошли: Низами Пашаев (Азербайджан), Ирина Кулеша, Анастасия Новикова, Андрей Рыбаков (все — Беларусь), Цао Лэй, Чэнь Сеся, Лю Чуньхун (все — Китай), Мария Грабовецкая, Майя Манеза, Ирина Некрасова, Владимир Седов (все — Казахстан), Хаджимурат Аккаев, Дмитрий Лапиков (оба — Россия), Наталья Давыдова, Ольга Коробка (обе — Украина). Таким образом, после трёх волн перепроверок проб с Игр-2008 допинг был обнаружен у 25 тяжелоатлетов, включая 16 чемпионов и призёров игр.

31 августа 2016 года Международный олимпийский комитет аннулировал результаты Александра Дудогло (Молдавия), Надежды Евстюхиной (Россия), Марины Шаиновой (Россия), Интигама Заирова (Азербайджан), Тиграна Мартиросяна (Армения). Марина Шаинова лишена серебряной медали в категории до 58 кг, Надежда Евстюхина лишена бронзовой медали в категории до 75 кг, Тигран Мартиросян лишён бронзовой медали в категории до 69 кг.

Календарь

Соревнования мужчин

До 56 кг

До 62 кг

До 69 кг

До 77 кг

До 85 кг

До 94 кг

До 105 кг

От 105 кг

Соревнования женщин

До 48 кг

До 53 кг

До 58 кг

До 63 кг

До 69 кг

До 75 кг

Свыше 75 кг

Количество участников от каждой страны 
 Этот список не завершён. Вы можете помочь проекту и дополнить его

Квалификация 

Каждая страна могла квалифицировать не более шести мужчин и не более четырёх женщин на Игры. Спортсмены отбирались по чемпионатам мира 2006 и 2007 и по континентальным первенствам. Чем выше команда стояла в итоговом зачёте, тем больше тяжелоатлетов она могла выставить на Олимпиаду. Китай, как принимающая сторона, имел максимальное количество квалифицированных спортсменов. Также устраивались индивидуальные квалификации и приглашения Трёхсторонней комиссии, которые могли отобрать по одному спортсмену из ранее неотобранных стран.

Судьи 
Технические делегаты —  ,  Аттила Адамфи

Жюри:
  Гамиль Ханна Баскхайрун
  Интарат Йодбангтой
  
  Тайсто Элис Куллерво Куоппала
  Дебора Луиза Макви
  
  Нораир Арам Нурикян
  Он По Ин
  Катарина Пея
  Карл-Эрнст Римбёк
  Юрий Сандалов
  Рок Хо
  Басилио Мигель Чалак
  Ян Биньшэн

Рефери:
  Кристиан Жорж Бекхёйзен
  
  Марселино Алехандро Дель Фраде
  Парвиз Джалаер
  Стивен Брайан Кэннон
  
  Клаудия Моретти
  Телат Озкая
  Марица Альтаграсия Ортис
  Харалампос Пападопулос
  Александр Пуцов
  Виллиам де Хесус Рестрепо
  Иван Сивохин
  Пергунан Тариган
  Арутюн Гарабед Чобанян
  Ю Ин

Технические контролёры:
  Нику Влад
  Александр Курлович
  
  Педро Хосе Хайме Санчес
  Рейко Тихэн
  Йон Бенни Юханссон

Секретариат:
  Шимон Барак
  Уильям Томас Миррдин Джон
  Младан Талич
  Хорст Фридрих Тишлер

Примечания

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика на официальном сайте Игр   

2008 год в тяжёлой атлетике